Miejscowości w USA:
 Royalton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Royalton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Royalton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Royalton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Royalton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Royalton – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
Gminy w USA:
 Royalton (ang. Royalton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Royalton (ang. Royalton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Royalton (ang. Royalton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Royalton (ang. Royalton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Royalton (ang. Royalton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Royalton (ang. Royalton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca